Logan Shaw, född 5 oktober 1992 i Glace Bay, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Ottawa Senators i NHL. 

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Winnipeg Jets, Montreal Canadiens, Anaheim Ducks och Florida Panthers och på lägre nivåer för San Diego Gulls, Springfield Thunderbirds, Portland Pirates och San Antonio Rampage i AHL, Cincinnati Cyclones i ECHL och Cape Breton Screaming Eagles och Remparts de Québec i LHJMQ.

Shaw draftades i tredje rundan i 2011 års draft av Florida Panthers som 76:e spelare totalt.

Den 11 september 2018 skrev han på ett PTO-kontrakt (Professional Try Out) med Calgary Flames, han fick dock inget spelarkontrakt efter försäsongen.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Logan Shaw, Panthers – Stats – NHL.com
Logan Shaw NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Logan Shaw hockey statistics and profile at hockeydb.com
Logan Shaw – Player profile at The Hockey News

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Florida Panthers
Spelare i Cape Breton Screaming Eagles
Spelare i Cincinnati Cyclones (ECHL)
Spelare i Portland Pirates
Spelare i Remparts de Québec
Spelare i San Antonio Rampage
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Nova Scotia
Levande personer
Födda 1992
Män
Spelare i Springfield Thunderbirds
Spelare valda i NHL Entry Draft 2011
Spelare i San Diego Gulls (2015–)
Spelare i Anaheim Ducks
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Winnipeg Jets
Spelare i Ottawa Senators
Spelare valda av Florida Panthers i NHL Entry Draft